AgustaWestland AW609 — конвертоплан производства AgustaWestland. Первый в мире гражданский конвертоплан.

До 2011 года назывался Bell/Agusta BA609, разрабатывался в Bell/Agusta Aerospace Company, совместном предприятии Bell Helicopters и AgustaWestland, преобразованном в AgustaWestland Tilt-Rotor Company. Тестовый полёт состоялся 6 марта 2003 года в Арлингтоне, штат Техас. К началу ноября 2006 года его общий налёт уже составляет 100 часов, конвертоплан поднимался на высоту до 7620 метров и достигал скоростей до 563 км/ч. 30 октября 2015 года в ходе тестового полёта был потерян один из прототипов. Завершение сертификации конвертоплана в FAA неоднократно переносилось. Ранее оно было запланировано на 2015 год, затем на 2017 год и снова перенесено, теперь на конец 2019 года.

Компания имеет 60 предварительных заказов на аппарат,  может купить 10 самолётов, Майкл Блумберг также назывался среди покупателей. В 2015 году ОАЭ выбрали вариант search and rescue AW609, заказав три единицы с опционом ещё на три.

Авионика 
Включает в себя:

 VOR
 DME
 ILS
 ADF
 Сдвоенный VHF радио
 Радиолокационный высотомер Rockwell Collins ALT-4000
 GPS
 TCAS
 FDR
 3 многофункциональных жидкокристаллических монитора (LCD)
 Метеолокатор Rockwell Collins WXR-800

ЛТХ 
 Двигатели: два 1378 kW (1848shp) Pratt & Whitney Canada PT6C67A
 Длина (м): 13,4
 Высота (м): 4,6
 Макс. крейсерская скорость, км/ч 510
 Практическая дальность, км 1389
 Перегоночная дальность, км 1852
 Скороподъёмность, м/мин 456
 Практический потолок, м 7550
 Статический потолок, м 3866
 Экипаж, чел 2
 Полезная нагрузка: 6-9 пассажиров или до 2500 кг груза

См. также 
 Bell XV-3
 V-22 Osprey
 Bell Eagle Eye

Примечания

Ссылки 
 Самолёт Белл-Агуста AW609, Туту.ру
 AW609 Leonardo
 AgustaWestland AW609 Tiltrotor, Уголок неба.
 Конвертоплан AW609 готовится к сертификации, 17 мая 2012
 Миллионеры теперь могут купить личный конвертоплан , membrana, 17 июля 2008

Конвертопланы
Самолёты Bell
Грузовые самолёты
Предсерийные самолёты и прототипы